Автентичність ( — справжній) — доказ походження, вірогідність. Автентичний — цілком вірогідний, заснований на першоджерелах.

 Автентичність (мистецтво), Автентичне виконавство
 Автентичність (ІТ)
 Автентичність (право) : 
достовірність, відповідність тексту правового документа оригіналові; 
точне (адекватне) розкриття, тлумачення дійсного змісту акта, ухваленого органом державної влади; 
Для правової та судової оцінки показань важливим є термін «автентичні показання»: власноручні свідчення, зміст яких не залежить від стороннього впливу; істинний, точний запис у формі протокольних речень, власних спостережень, окремих фактів, суджень і т. п. зі слів опитуваної особи. Дослівність занотованого, стиль висловлювання опитуваної особи дозволяють експерту, психіатру чи психологу ретроспективно судити про певні психічні розлади або деякі якості опитуваного. Автентичний письмовий виклад показань передбачає урахування культурних, національних, вікових, соціально-психологічних, професійних і ситуаційних ознак поведінки опитуваної особи.

Примітки

Література 
 Автентичність //

Посилання 
 Автентичність  // 
 Автентичність  //

Див. також 
 Автентифікація